Люба Илиева Кулева, по мъж Бояджиева, е българска учителка от Македония.

Биография 
Родена е в централномакедонския български град Прилеп, тогава в Османската империя. В 1908 година завършва със XVII випуск Солунската българска девическа гимназия „Свето Благовещение“. Кулева преподава в Солунската девическа гимназия от 1910 до 1911 година.

Жени се за Петър Бояджиев, завършил малко преди нея Солунската българска мъжка гимназия (1906), а след това фармация в Прага. Преместват се да живеят в България и през май 1913 година в София се ражда синът им Димитър Бояджиев, който също като баща си завършва фармация в Прага. Техни внуци са доцент Петър Бояджиев, министър на здравеопазването от 1997 до 1999 година, и архитект Милко Бояджиев.

Бележки 

Родени в Прилеп
Български просветни дейци от Македония
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български учители
Български имигранти от Македония в София